London and North Eastern Railway (LNER) – brytyjskie przedsiębiorstwo kolejowe działające w latach 1923–1947
 London North Eastern Railway (LNER) – brytyjski przewoźnik kolejowy działający od 2018 roku